Koningin Wilhelmina bezeichnet:

 Königin Wilhelmina der Niederlande, siehe Wilhelmina (Niederlande)
 ein unter dem Namen gebautes Passagierschiff, siehe Chaouia (Schiff)
 eine Fähre der niederländischen Reederei TESO, siehe Koningin Wilhelmina (Schiff)